Il singolare  del LA Tennis Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Juan Martín del Potro era il detentore del titolo, , ma quest'anno non hanno partecipato.
Sam Querrey ha battuto in finale Carsten Ball 6–4, 3–6, 6–1.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Tommy Haas (semifinali)
  Mardy Fish (quarti, ritirato per infortunio)
  Dmitrij Tursunov (secondo turno,ritirato per infortunio)
  Dudi Sela (quarti)

  Igor' Kunicyn (secondo turno)
  Sam Querrey (campione)
  Benjamin Becker (primo turno)
  Marat Safin (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

LA Tennis Open 2009
ATP World Tour 2009